Dragomirești ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:
 Dragomirești, Stadt im Kreis Maramureș
 Dragomirești (Dâmbovița), Gemeinde im Kreis Dâmbovița
 Dragomirești (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț
 Dragomirești (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui
 Dragomirești (Timiș), Dorf im Kreis Timiș
 Dragomirești-Deal, Dorf im Kreis Ilfov
 Dragomirești-Vale, Gemeinde im Kreis Ilfov